Paul Young peut désigner :
 Paul Young (1947-2000), chanteur de Mike + The Mechanics et Sad Café ;
 John Paul Young (1950-), chanteur australien ;
 Paul Young (1956-) chanteur anglais ;
 Paul Young (1973-), international de rugby à XV gallois ;
 Paul Young (1968- ), footballeur puis entraîneur de football jamaïcain ;
 William Paul Young, auteur canadien connu pour son livre La Cabane ;
 Paul Young, personnage de fiction de Desperate Housewives ;
 Paul Young, styliste anglais des années 1960, acteur du Swinging London, l'un des premiers britanniques à ouvrir une boutique, innovante et habillement décorée, à New York dès le début de la décennie puis plusieurs par la suite dans le pays. Il compte pour cliente Jackie Kennedy ou Twiggy.

Référence